MISS (Multipurpose Interactive timeSharing System) — первая советская UNIX-подобная операционная система. Была создана Владимиром Бутенко в 1985 году на физическом факультете МГУ. Имела интерфейс основанный на однострочном текстовом меню.

Разработчики 
Кроме Владимира Бутенко в коллектив разработчиков также входили:
 Михаил Флеров — создал транслятор для FORTRAN-IV
 Иван Бобров
 Марк Венгеров — создал компилятор для Си
 Вадим Маслов — создал систему программирования на Basic
 Игорь Тимкин — перенос на процессор 8086
Всего было около 10 человек, которые впоследствии организовали кооператив «Гамма».

История 
Разработка началась в 1982 году. В отличие от другой известной советской UNIX-системы (ДЕМОС), ОС MISS не была основана на исходниках западного происхождения, а была написана с нуля.
Первоначально система была разработана для ЕС-1010, являвшейся клоном французской Mitra-15Б и производившейся по лицензии в ВНР. Также устанавливалась на совместимую и более совершенную EC-1011, клон . Обе эти машины были полностью не совместимы с другими компьютерами линии ЕС ЭВМ, которые были клонами IBM/360. Позднее была портирована на ДВК и IBM PC. Однако не выдержала конкуренции с UNIX. Сам Владимир Бутенко в конце 1980-х годов основал компанию Stalker Software, позже известную как CommuniGate Systems, разрабатывающую известную серверную платформу для коммуникаций — CommuniGate Pro.

Ссылки 
 Интервью Владимира Бутенко «На восемнадцати платформах», Computerworld Россия
 Вадим Маслов. Русская Сеть: Истории
 «Хронология событий (1980—1984 гг.)» на кафедре «Компьютерные системы и технологии» МИФИ
 Костромин В. А. «Свободная система для свободных людей (обзор истории операционной системы Linux) »
 Если вкратце про MISS, то это система была по типу UNIX v6 или RSX-11/M+. Работала она на ЕС-1011
 В 89-м я зачем-то перенёс ОС MISS с ЕС-1011 на ДВК
 Автором компилятора (почти компилятора) Бейсика для ОС MISS на EC 1010/1011 был Вадим Маслов

Операционные системы СССР и России
Unix-подобные операционные системы